Назарени се може односити на:
 Хришћанска назаренска заједница, вјерска заједница чија се доктрина заснива искључиво на Светом писму;
 Назарени (уметност), погрдан назив за групу немачких сликара романтике;
 Хришћани апостола Томе, етнорелигиозна скупнина из Керала, Индија;
 Назирити, у библијском времену неко ко је добровољно аскетски завјет